Alfred Wright (voetballer), een Engelse voetballer
 Alfred Wright (wielrenner), een Britse wielrenner